Murray River Open 2021 (англ. "2021 Murray River Open") - мужской профессиональный теннисный турнир, прошедший в Мельбурне (Австралия) на хардовых кортах. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису 2021 года было принято решение провести несколько турниров у мужчин и у женщин в одном городе. Данный турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары, при призовом фонде чуть более 311 тысяч долларов. Турнир проходил с 1 по 7 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2021 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 25 января 2021.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Эндрю Харрис
  Джейсон Кублер
  Блэйк Мотт
  Ли Ту

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Танаси Коккинакис

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Парный разряд

Финал

Ссылки 

Мельбурн
Теннис
Февраль 2021 года